Ка́менное — российское пресноводное озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.

Площадь озера — 95,5 км², площадь водосборного бассейна — 572 км². Озеро вытянуто с севера на юг. Берега в южной части низкие, заболоченные, в северной и центральной части — каменисто-песчаные, покрыты хвойным лесом. На озере 98 островов общей площадью около 10 км².

Высота над уровнем моря — 195,1 м.

В озеро впадают река Люттяйоки, несущая воды из озёр Люття и Хуккаярви, а также несколько небольших речек и ручьёв. Из озера вытекает река Каменная. Высшая водная растительность представлена тростником и осокой, ширина зарослей в заливах достигает 60 м. Грунты представлены илом, встречается озёрная руда.

В бассейн Каменного также входят озёра, с которыми Каменное соединяется ручьями и протоками:
 Варнанема
 Минозеро
 Каливо

В озере обитают ряпушка, сиг, щука, окунь, плотва, ёрш.

Озеро замерзает в ноябре, вскрывается ото льда в мае.

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Растаса
Озёра Костомукшского городского округа